

Musique 
 Follow the Leader, un album du groupe Korn sorti en 1998.
 Follow the Leader, est le deuxième album du groupe de rap Eric B. and Rakim sorti en 1988.
 Follow the Leader, est une chanson 2012 de Wisin y Yandel en collaboration avec Jennifer Lopez, extrait de l'album Los Líderes.
 Follow the Leader (chanson), est une chanson de Matthew Ryan (musician) de son album From A Late Night High RIse.
 Follow the Leaders, est une chanson de Killing Joke de l'album What's_THIS_for...!.
 Follow The Leader (2019) est un album de Jonathan Hay, Benny Reid & Mike Smith.

 Cinéma et télévision 
 Follow the Leader est un court-métrage américain réalisé par Clyde Carruth en 1928.
 Follow the Leader est un film américain réalisé par Norman Taurog en 1930.
 Follow the Leader est un film américain réalisé par William Beaudine en 1944.
 Follow the Leader'' est un film canadien réalisé par Regan Payne en 2002.